Бильбасов — русская фамилия. Известные носители:
 Бильбасов, Пётр Алексеевич (1837—1910) — русский государственный деятель, девятый губернатор Самарской губернии.
 Бильбасов, Василий Алексеевич (1838—1904) — русский историк и публицист, брат П. А. Бильбасова.